Domokos Péter (1936–2014) irodalomtörténész, finnugrista
Domokos Péter (1970) fizikus, az MTA levelező tagja

 Hasonló nevűek

 Domokos Pál Péter (1901–1992) tanár, történész, néprajzkutató